Archosauriformes – klad archozauromorfów obejmujący archozaury i inne stosunkowo zaawansowane formy. Definiowany jako najwęższy klad obejmujący rodzaj Proterosuchus oraz grupę Archosauria. Znane od późnego permu (około 250 milionów lat temu).

Archosauriformes pokrywa się z szerszym znaczeniem kladu Archosauria (sensu Benton, 1999).

Archosauriformes bardziej bazalne niż Euparkeria były kiedyś zaliczane do podrzędu Proterosuchia rzędu Thecodontia podgromady Archosauria. Według metodologii kladystycznej Proterosuchia zostało odrzucone jako grupa parafiletyczna, a gatunki bardziej bazalne niż Archosauria sensu Gauthier są określane po prostu jako bazalne Archosauriformes.

Taksonomia

Klasyfikacja 
 Gromada Sauropsida
 Infragromada Archosauromorpha
 Takson ARCHOSAURIFORMES
 Rodzina Proterosuchidae (być może takson parafiletyczny)
 Archosaurus
 Chasmatosaurus
 Chasmatosuchus
 Kalisuchus
 Proterosuchus
 Tasmaniosaurus
 Rodzina Erythrosuchidae
 Garjainia
 Erythrosuchus
 Shansisuchus
 Vjushkovia
 Rodzina Euparkeriidae
 Euparkeria
 Rodzina Proterochampsidae
 Tropidosuchus
 Cerritosaurus
 Chanaresuchus
 Gualosuchus
 Proterochampsa
 Rhadinosuchus
 takson Archosauria (grupa koronna archozaurów = Avesuchia)

Archosauriformes incertae sedis: Archeopelta, Blomia, Chalishevia, Collilongus, Dongusia, Dongusuchus, Dorosuchus, Doswellia, Energosuchus, Exilisuchus, Fugusuchus, Gamosaurus, Halazaisuchus, Jaikosuchus, Jushatyria, Koilamasuchus, Osmolskina, Sarmatosuchus, Tarjadia, Turfanosuchus, Uatchitodon, Uralosaurus, Vancleavea, Vjushkovisaurus, Vonhuenia, Wangisuchus, Xilousuchus, Yonghesuchus.

Filogeneza 
Kladogram Archosauriformes według Dilkesa i Suesa (2009):

Kladogram Archosauriformes według Nesbitta i współpracowników (2009):

Kladogram Archosauriformes według Ezcurry i współpracowników (2010):

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Archozauromorfy